Не следует путать с Григорием Тютюнником.

Григо́р Миха́йлович Тютю́нник (; 5 декабря 1931, с. Шиловка, Украинская ССР, СССР — 6 марта 1980, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский писатель и переводчик. Младший брат писателя Григория Тютюнника.

Биография 
Григор Михайлович Тютюнник родился 5 декабря 1931 года в селе Шиловка (ныне Зеньковский район, Полтавская область, Украина) в крестьянской семье. В 1937 году его отец был репрессирован и расстрелян. В 1957 году Михаил Тютюнник был реабилитирован посмертно. Во время войны Григор жил у своего дяди на Донбассе.

Тяжёлые условия детства сыграли впоследствии существенную роль и в выборе тем и сюжетов, и в формировании мировосприятия будущего писателя с его драматичностью. После освобождения Украины от нацистов, Тютюнник окончил пятый класс сельской школы и поступил в ремесленное училище; работал на Харьковском заводе им. Малышева, в колхозе, на строительстве Мироновской ТЭС, на восстановлении шахт на Донбассе.

После службы на Тихоокеанском флоте (во Владивостоке), где он учился в вечерней школе, впервые пробует писать (на русском языке). Значительное влияние на формирование его литературных вкусов, на отношение к литературному труду оказал его брат — писатель Григорий Тютюнник. Уже с тех пор постепенно формировались характерные приметы творческой индивидуальности молодого писателя: постоянное недовольство собой, настойчивые поиски точного слова. Период его литературного учения остался скрытым от посторонних глаз. Первая встреча писателя с читателем (с подписью «Григорий Тютюнник-Ташанский») — рассказ «В сумерках» (рус. язык: «Крестьянка». 1961 — № 5).

После окончания Харьковского университета в 1962 году Григор Тютюнник вёл педагогическую деятельность в вечерней школе на Донбассе. В 1963—1964 годах работает в редакции газеты «Литературная Украина», публикует в ней несколько очерков на разные темы и первые рассказы: «Чудак», «Розовый мрак», «Сито, сито…», «Кленовый побег». Молодёжные журналы «Днепр» и «Смена» печатают новеллы «Лунная ночь», «Завязь», «На пепелище», «В сумерки», «Чудеса», «Смерть кавалера».

Заинтересовавшись кинематографом, Григор Тютюнник работает в сценарной мастерской Киевской киностудии им. Александра Довженко, создаёт литературный сценарий по роману Григория Тютюнника «Водоворот», рецензирует произведения коллег-кинодраматургов и фильмы. Переходит на редакторско-издательскую работу, а впоследствии полностью отдаётся литературному творчеству.

В 1966 году вышла его первая книга «Завязь», ставшая одной из тех книг, которые засвидетельствовали новый взлёт украинской прозы и сделали популярным имя Григора Тютюнника, одновременно выделив его среди творческой молодёжи. Журнал «Дружба народов» отметил рассказы Тютюнника как лучшие в своих публикациях 1967 года. В 1968 году «Литературная газета» объявила всесоюзный конкурс на лучший рассказ. Григору Тютюннику была присуждена премия за рассказ «Тысячелистник». Произведение дало название сборнику 1969 года, в которую вошли повесть «Осада» и несколько рассказов.
В 1970-е годы появляются в прессе — республиканской («Отечество», «Днепр», «Утро») и всесоюзной («Дружба народов», «Сельская молодёжь», «Студенческий меридиан») новые произведения Григора Тютюнника. В Таллине выходит сборник его рассказов на эстонском языке (1974 год). Журнал «Сельская молодёжь» в 1979 году (№ 1) сообщает, что он награждён медалью «Золотое перо» — за многолетнее творческое сотрудничество. Издаются сборники «Родительские пороги», «Горизонт» (Киев, 1972, 1975), «Отчие пороги» (Москва, 1975), «Корни» (Киев, 1978).

Тютюнник переводил на украинский язык произведения Василия Шукшина: в 1978 году в издательстве «Молодёжь» вышел сборник рассказов и киноповесть «Калина красная», он переводил и произведения Максима Горького («Сердце Данко»), Ивана Соколова-Микитова («Год в лесу») и другие. В начале 1970-х годов Тютюнник работал в издательстве «Весёлка». Среди его продукции — настольная книга-календарь для детей «Двенадцать месяцев» (1974), в подборке материалов к которой проявился его литературный вкус, художественная требовательность, уважение к юному читателю. Пишет он и произведения для детей, издаёт сборники рассказов «Ласочка» (1970 год), сказок «Степная сказка» (1973 год), которые по-новому раскрыли талант писателя.

За произведения «Климко» ([1976) и «Огонёк далеко в степи» (1979) Григору Тютюннику присуждена республиканская литературная премия имени Леси Украинки в 1980 году. В последние месяцы жизни писатель работал над повестью «Житие Артёма Безвиконного».

6 марта 1980 года Григор Тютюнник покончил жизнь самоубийством (повесился). Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Награды и премии 
 Государственная премия УССР имени Тараса Шевченко (1989 — посмертно) — за произведения в 2-х томах.
Госсударственная премия УССР имени Леси Украинки (1980) — за произведения «Климко» (1976) и «Огонёк далеко в степи» (1979)

Известные произведения 

 «Чудак»
 «Огонёк далеко в степи»
 «Климко»
 «Смерть кавалера»
 «Край небо»
 «Перед грозой»
 «На пепелище»
 «Ласочка»
 «Бушель»
 «Как поймали хулигана»
 «Ночной разбойник»
 «Однокрыл»
 «Лесная сторожка»
 «Громовержец»
 «Степная сказка»
 «Диковина»
 «Завязь»
 «Медаль»
«Три плача над Степаном»
 «Сын приехал»

Память 
Именем Григора Тютюнника названы улицы в Борисполе (Киевская обл.), Костополе (Ровенская обл.) и Лубнах (Полтавская обл.).

На доме №34 на Андреевском спуске в Киеве, где писатель жил в середине 1960-х годов, установлена мемориальная доска

Григору Тютюннику посвящена одна из витрин Музея Одной Улицы. В витрине музея выставлены рукописи писателя, письма к другу, коллекция оригинальных фотографий.

Экранизации 
По мотивам его рассказа «Сын приехал» снят фильм «Стеклянное счастье» 1981 года; по повести «Отдавали Катрю» в 1980 году режиссёром Петром Марусиком на киностудии имени Александра Довженко снят одноимённый фильм; по одноимённому рассказу автора и произведениям «Дед Северин» и «Огонёк далеко в степи» была поставлена кинокартина «Климко» 1983 года; в 1993 году экранизировано его произведение «Три плача над Степаном».

Личная жизнь 
В 1937 году отец Григора, Михаил, был репрессирован и расстрелян. В 1957 году Михаил Тютюнник был реабилитирован просмертно. Мать Григора, Анна Михайловна, умерла в 1987 году. В 1958 году женился на Людмиле Васильевне из села Верхняя Мануйловка на Полтавщине.

Дети 

 Михаил (1963—2015) — окончил романо-германский факультет Киевского университета. Умер в 2015 году от белокровия. Похоронен возле отца.
 Василий (1970) — окончил факультет украинской филологии Киевского университета. В 2008 году эмигрировал в Латинскую Америку.

Примечания

Ссылки 

 Григір Михайлович Тютюнник. Біографічна довідка;
 Корреспондент «Украины молодой» побывала на родине знаменитых украинских писателей Григора и Григория Тютюнников;
 Детские произведения Григора Тютюнника на «Читанке».
 Произведения Тютюнника на аудиобиблиотеке litplayer

Персоналии:Завод имени Малышева
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Переводчики Украины
Украинские писатели
Выпускники Харьковского университета
Повесившиеся
Похороненные в Киеве
Похороненные на Байковом кладбище
Лауреаты литературной премии имени Леси Украинки